Atlantic est un mot anglais transparent («  »).

Transport 
 Atlantic, paquebot de la White Star Line mis en service en 1871, au naufrage meurtrier en 1873 ;
 Atlantic, goélette construite en 1903 ;
 Atlantic, une locomotive à vapeur à configuration d'essieux 221 ;
 Breguet Atlantic, avion de patrouille maritime ;
 Atlantic Airways, compagnie aérienne des îles Féroé ;
 Virgin Atlantic, compagnie aérienne britannique ;
 Atlantic Southeast Airlines, compagnie aérienne américaine ;
 Atlantic Champagne, porte-conteneurs roulier ;
 Atlantic, coupé Bugatti Type 57 ;
 Atlantic, automobile allemande construite en 1921 et 1922 ;
 Atlantic, station du métro de Los Angeles.

Toponyme 

 Atlantic, localité du comté de Cass dans l'Iowa ;
 Atlantic, localité du comté de Crawford en Pennsylvanie ;
 Atlantic, localité de Virginie ;
 Atlantic, localité du comté de Carteret en Caroline du Nord ;
 Comté d'Atlantic, comté du New Jersey.

Titres 

 Atlantic, chanson du groupe Keane tiré de l'album Under the Iron Sea ;
 Atlantic, film noir et blanc de Ewald André Dupont ;
 Atlantic. (2014), film de Jan-Willem van Ewijk.
 The Atlantic Monthly, mensuel américain ;

Autres 
 Le groupe Atlantic, entreprise française fabriquant radiateurs, chauffe-eau, climatisations, pompes à chaleur, chaudières ;
 Atlantic Records, maison de disques américaine ;
 Surface of Atlantic, groupe de rock québécois ;
 Atlantic Bird 3, satellite télévisuel ;
 Radio Atlantic, radio marocaine ;
 Star SI 35/RU 35/TN 35/Atlantic, série de pistolets mitrailleurs produits par Star Bonifacio Echeverria S.A. ;
 Opération Atlantic, opération militaire canadienne durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis